, une localité du dème de Cythère,
 , un village du district régional d'Ioannina, 
 , un village du district régional de Kilkís, 
 , un village du district régional de Larissa,
 Gerakári, un village de montagne du dème d'Amári, en Crète.